

Persone
 Pará, pseudonimo di Marcos Rogério Ricci Lopes – calciatore brasiliano (n. 1986)
 Pará, pseudonimo di Anderson Ferreira da Silva – calciatore brasiliano (n. 1995)

Geografia
 Para – torrente italiano
Distretto del Para – regione del Suriname
Pará – Stato del Brasile
Pará – distretto della Costa Rica
Para – fiume della Russia
Rio Pará – fiume del Brasile

Altro
 Parà – abbreviazione di paracadutista militare
 Para Para – popolare ballo giapponese
Para – gomma naturale derivata dal lattice di alcune piante selvatiche della zona di Pará (Brasile) ed ottenuta per calandratura, usata principalmente per realizzare suole di calzature.
Para – centesima parte del Perpero montenegrino, moneta storica del Principato del Montenegro; adesso Para è la centesima parte del Dinaro serbo

Note